Doumé steht für:

 Bistum Doumé-Abong’ Mbang, ein Bistum in Kamerun
 Doumé (Fluss), ein Fluss in Kamerun
 Doumé (Benin), ein Verwaltungsbezirk in Benin
 Doumé (Kamerun), eine Gemeine in Kamerun

Siehe auch:
 Dume